В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of New Orleans 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Кенді Рейнолдс і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Світлана Чернєва і Лариса Нейланд 6–3, 3–6, 6–3.

Сіяні пари 

 Зіна Гаррісон /  Габріела Сабатіні (1-ше коло)
 Розалін Феербенк /  Енн Вайт (чвертьфінал)

 Кенді Рейнолдс /  Енн Сміт (чемпіонки)
 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of New Orleans